Виктор Чуст Гарсия (; род. 5 марта 2000, Валенсия) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Кадис».

Клубная карьера 
Чуст — воспитанник клубов «Валенсия» и «Реал Мадрид». В 2018 году для получения игровой практики Виктор начал выступать за дублирующий состав последнего. 9 февраля 2021 года в матче против «Хетафе» он дебютировал в Ла Лиге. Летом 2021 года Чуст был арендован «Кадисом». 14 августа в матче против «Леванте» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2017 году Чуст в составе юношеской сборной Испании выиграл юношеский чемпионат Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Турции, Италии, Франции, Германии и Англии.

В том же году Чуст принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Южной Кореи, Нигера, Франции, Ирана, Мали и Англии.

В 2019 года в составе юношеской сборной Испании Чуст выиграл юношеский чемпионат Европы в Армении. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии и Португалии.

Достижения 

Международные
 «Реал Мадрид» (юноши)
  Юношеская лига УЕФА — 2019/2020

 Испания (до 17)
  Чемпионат Европы — 2017
  Чемпионат Мира — 2017

 Испания (до 19)
  Чемпионат Европы — 2019

Всего: 3 трофея

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Кадис»